Eunomia ist
 Eunomia (Mythologie), eine der Horen und die Personifikation des guten Gesetzes neben Dike und Eirene
 (15) Eunomia, der 15. Asteroid, 1851 entdeckt
 EUNOMIA-Studie, eine europäische Studie namens „Europäische Bewertung von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie und Harmonisierung bester klinischer Praxis“ zur Evaluierung psychiatrischer Zwangsmaßnahmen
 Steintäschel#Systematik (Aethionema) ein Synonym für die Pflanzengattung Steintäschel
 Boloria eunomia der lateinische Name des Randring-Perlmutterfalters
 Eunomia (Schiff), eine Eiderschnigge, erbaut vor 1904 auf der Werft J. Ohm

Eunomia bedeutet in der Attischen Demokratie „Die gute Ordnung der Polis (Stadt)“.